Cantonul Brinon-sur-Beuvron este un canton din arondismentul Clamecy, departamentul Nièvre, regiunea Burgundia, Franța.

Comune 

|-
| Asnan || align="right" | 142 || align="right" | 58420 || align="right" | 58015
|-
| Authiou || align="right" | 33 || align="right" | 58700 || align="right" | 58018
|-
| Beaulieu || align="right" | 35 || align="right" | 58420 || align="right" | 58026
|-
| Beuvron || align="right" | 92 || align="right" | 58210 || align="right" | 58029
|-
| Brinon-sur-Beuvron || align="right" | 217 || align="right" | 58420 || align="right" | 58041
|-
| Bussy-la-Pesle || align="right" | 48 || align="right" | 58420 || align="right" | 58043
|-
| Challement || align="right" | 60 || align="right" | 58420 || align="right" | 58050
|-
| Champallement || align="right" | 55 || align="right" | 58420 || align="right" | 58052
|-
| Chazeuil || align="right" | 68 || align="right" | 58700 || align="right" | 58070
|-
| Chevannes-Changy || align="right" | 156 || align="right" | 58420 || align="right" | 58071
|-
| Corvol-d'Embernard || align="right" | 109 || align="right" | 58210 || align="right" | 58084
|-
| Dompierre-sur-Héry || align="right" | 75 || align="right" | 58420 || align="right" | 58100
|-
| Germenay || align="right" | 144 || align="right" | 58800 || align="right" | 58123
|-
| Grenois || align="right" | 114 || align="right" | 58420 || align="right" | 58130
|-
| Guipy || align="right" | 227 || align="right" | 58420 || align="right" | 58132
|-
| Héry || align="right" | 72 || align="right" | 58800 || align="right" | 58133
|-
| Michaugues || align="right" | 66 || align="right" | 58420 || align="right" | 58167
|-
| Moraches || align="right" | 110 || align="right" | 58420 || align="right" | 58181
|-
| Neuilly || align="right" | 139 || align="right" | 58420 || align="right" | 58191
|-
| Saint-Révérien || align="right" | 239 || align="right" | 58420 || align="right" | 58266
|-
| Taconnay || align="right" | 74 || align="right" | 58420 || align="right" | 58283
|-
| Vitry-Laché || align="right" | 131 || align="right" | 58420 || align="right" | 58313
|}
 
 

Cantoane în Nièvre